Guilherme Silva Brício (Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1955) é um flautista, saxofonista, tecladista, arranjador, compositor e produtor musical brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Tecladistas do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Multi-instrumentistas de jazz
Músicos de música popular brasileira